Ramiriquí kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Ramiriquí (ort), Boyacá, 
 Ramiriquí (kommun), Boyacá,